Paüls kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paüls (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Paüls (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar